Parler de terrorisme dans l'Union européenne peut vouloir désigner :
 la lutte contre le terrorisme dans l'Union européenne,
 où faire référence aux attentats terroristes commis sur le sol de l'Union européenne.